Anna Andersson eller Anna Anderson kan syfta på flera personer, bland annat:

 Anna Andersson (missionär) (1863–1889)
 Anna Andersson (konstnär) (1884–1944)
 Anna Anderson (1896–1984), som en tid antogs vara storfurstinnan Anastasia
 Anna Pettersson, född Andersson (1899–1971), syster till Dan Andersson, se Till min syster
 Anna Wohlin Andersson, (1928-1989), svensk politiker
 Anna Andersson (friidrottare), född 1974, tresteg och sprint
 Anna Andersson (författare), född 1980
 Anna Andersson (ishockeyspelare), född 1982
 Anna Andersson (ishockeyspelare, född 2004)

Fiktiva figurer
 Anna Andersson (Sune) – en figurer i Suneserien